Paprika kan syfta på:

 Paprika – en vanlig grönsak
 Paprikapulver – en krydda som görs på grönsaken
 Paprika (film, 2006) – en japansk film från 2006
 Paprika (film, 1991) – en italiensk film från 1991
 Paprika Steen (1964–), en dansk skådespelerska